

Aviazione 
 F-117 Nighthawk – aereo da caccia Stealth

Fumetti 
 Nighthawk – personaggio dei fumetti DC Comics
 Nottolone (Nighthawk) – personaggio dei fumetti Marvel Comics

Musica 
 Nighthawk – EP dei Long Distance Calling del 2014

Pagine correlate 
Nighthawks